Ji'an – comune di Taiwan
Ji'an – città-contea della Cina nel Jilin
Ji'an – città-prefettura della Cina nel Jiangxi